Bradwell – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Bradwell – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Bradwell – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Bradwell – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Bradwell – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Bradwell – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Bradwell-on-Sea – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)